Louis Bastien peut désigner :

 Louis Bastien (1869-1961), général d'intendance français, espérantophone et président de l'Association mondiale d'espéranto de 1934 à 1947 ;
 Louis Bastien (1881-1963), coureur cycliste et escrimeur français.